Берта (Bertha; Berta; Berhta; Berchta; Berthe) е име на:

 митична германска и славянска фигура на Берта, виж Перхта
 Берта Кентска (539–~612), дъщеря на крал Хариберт I, съпруга на Етелберт, краля на Кент
 Света Берта (7 век)
 Бертрада Млада (~725–783), майка на Карл Велики
 Берта (779/780; † след 14 януари 828), дъщеря на Карл Велики и Хилдегард
 Берта от Швабия (907-966), съпруга на крал Рудолф II, кралица на Бургундия и на Ломбардия
 Берта (863–925), незаконна дъщеря на Лотар II (Лотарингия), съпруга на граф Теотбалд от Арл, майка на Хуго I (крал на Италия)
 Берта Бургундска (~967–1016), дъщеря на Конрад III, съпруга на Робер II, крал на Франция
 Берта Савойска (1051-1087), съпруга на император Хайнрих IV
 Берта Холандска (~ 1055-1094), дъщеря на граф Флоренс I, съпруга на Филип I (крал на Франция)
 Берта фон Зулцбах (1110-1159), дъщеря на Беренгар II, граф на Зулцбах († 1125), византийска императрица (Ирена), първа съпруга на византийския император Мануил I Комнин
 Берта Швабска († 1194/95), дъщеря на херцог Фридрих II, съпруга на Матиас I, херцог на Лотарингия

Малко име:

 Берта Моризо (1841-1895), френска художничка
 Берта фон Зутнер (1843–1914), австрийска писателка, удостоена с Нобелова награда за мир за 1905 г.
 Берта Бенц (1849-1944), съпруга на Карл Бенц
 Берта Круп фон Болен и Халбах (1886-1957), член на индустиалската фамилия Круп
 Берта Борнщайн (1899-1971), австрийски психоаналитик

Вижте също 
 Берта, народ na Сини Нил
 Дебелата Берта, оръдие през Първата световна война

Външни препратки 
 www.behindthename.com